Korbut ou Korbout (Корбут en cyrillique) est un patronyme russe, notamment porté par :
 , joueur de football russe
 Ekaterina Korbout, joueuse d'échecs russe
 Olga Korbut, gymnaste soviétique